Bombardeig de Barcelona (1464)
 Bombardeig de Barcelona (1691)
 Bombardeig de Barcelona (1808)
 Bombardeig de Barcelona (1842)
 Bombardeig de Barcelona (1843)
 Bombardeig de Barcelona (gener de 1938)
 Bombardeig de Barcelona (març de 1938)
 Bombardeig de Barcelona (gener de 1939)

Vegeu també 
 Batalla de Barcelona
 Setge de Barcelona
 Batalla naval de Barcelona